Ла-Рошетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Ла-Рошетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Ла-Рошетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Ла-Рошетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Ла-Рошетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Ла-Рошетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи